Maria van Saint-Pol, de oudste dochter van Peter II van Saint-Pol en van Margaretha van Savoye
Maria van Luxemburg (1562-1623), de enige dochter van Sebastiaan van Luxemburg (-1569) en van Maria van Beaucaire
Maria van Luxemburg (koningin), een dochter van Hendrik VII van Luxemburg en van Margaretha van Brabant